Jméno a příjmení Franz Fuchs má více významných nositelů:

 Franz Fuchs (anarchistický atentátník) (1949–2000) – rakouský anarchistický terorista a bombový atentátník
 Franz Fuchs (poslanec Říšské rady) (1876–1914) – rakouský politik německé národnosti